Sleipnir oder Sleipner steht für:

 Sleipnir (nordische Mythologie), achtbeiniges Ross von Odin
 Sleipnir-Gletscher, Gletscher auf der Antarktischen Halbinsel
 Sleipnir (Browser), japanischer Browser
 Sleipnir (Band), rechtsextreme deutsche Band
 Sleipnir (Schiff), halbtauchender Schwimmkran

 Sleipner (Gasfeld), Gasfeld in der Nordsee
 SMS Sleipner, Torpedo- und Depeschenboot der Kaiserlichen Marine
 Sleipner (Schiff, 1999), norwegische Schnellfähre
 Sleipner-Klasse, Zerstörerklasse der norwegischen Marine
 Sleipner-Eröffnung, Eröffnung beim Schachspiel
 IK Sleipner, schwedischer Fußballverein